ERP eller Erp kan avse:
 ERP – från engelska Effective radiated power radiofrekvens energi, ett mått på sändareffekt i watt, se effektiv utstrålad effekt
 ERP – en engelsk förkortning gällande förbättrad återhämtning efter en operation, se kirurgi
 ERP – avser integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering, se Enterprise resource planning

Geografi

Frankrike 

 Erp, Ariège, kommun i departementet Ariège,

Nederländerna 

 Erp (ort i Nederländerna), Noord-Brabant, Gemeente Veghel, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar